Athamanta pisana är en flockblommig växtart som beskrevs av Gaetano Savi. Athamanta pisana ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pisana